La princesse Ida Mathilde Adélaïde de Schaumbourg-Lippe (Bückeburg,  – Schleiz, le ) est l'épouse de Henri XXII Reuss-Greiz de 1872 jusqu'à sa mort. Elle est la mère d'Hermine Reuss zu Greiz, seconde épouse de Guillaume II, le dernier empereur allemand et de Caroline, grande-duchesse de Saxe-Weimar-Eisenach.

Famille 
Elle est la fille d'Adolphe Ier de Schaumbourg-Lippe et de son épouse Hermine de Waldeck-Pyrmont. Ses frères et sœurs sont Georges de Schaumbourg-Lippe et Adolphe de Schaumbourg-Lippe, mari de Victoria de Prusse.

En dépit de leur haute naissance, Ida et ses frères et sœurs sont élevés très simplement; un rapport dit qu'ils "savaient plus sur la cuisine que de nombreuses femmes de degré inférieur". Ida est également bien scolarisée, et est en mesure de tenir son rang, dans les discussions à propos de la philosophie et de la science avec les savants dans sa principauté.

Mariage et descendance 
Le , Ida épouse Henri XXII Reuss-Greiz, prince de Reuss depuis 1867. Par conséquent, Ida fut par la suite appelée Son Altesse Sérénissime la princesse Reuss de Greiz.

Ils ont les enfants suivants :
 Henri XXIV Reuss-Greiz (1878-1927)
 Emma (1881-1961) mariée en 1903 à Graf Eric von Ehrenburg (1880-1930)
 Marie (1882-1942) mariée en 1904 à Ferdinand von Gnagnoni (1878-1955)
 Caroline de Reuss-Greiz (1884-1905) mariée en 1903 à Guillaume-Ernest de Saxe-Weimar-Eisenach (1876-1923)
 Hermine Reuss zu Greiz (1887-1947) mariée en 1907 à Jean Georges de Schoenaich-Carolath (1873-1920) ; puis en 1922 à l'ex-empereur Guillaume II (1859-1941)
 Ida (1891-1977) mariée en 1911 à Christophe Martin III de Stolberg-Roßla (1888-1949)

Mort 
Ida est décédée le  à l'âge de 39 ans à Schleiz. Elle est morte populaire, l'une des rares membres d'une famille royale en Allemagne à profiter d'une telle popularité.

Ascendance

Références

Sources

Liens externes 

Princesse de Schaumbourg-Lippe
Maison de Schaumbourg-Lippe
Maison Reuss
Naissance en juillet 1852
Naissance à Bückeburg
Naissance dans la principauté de Schaumbourg-Lippe
Décès en septembre 1891
Décès à Schleiz
Décès dans la principauté Reuss branche cadette
Décès à 39 ans
Princesse de Reuss